tod – jednostka miary masy
 TOD (ang. Torque On Demand = „moment na żądanie”) – mechanizm wspomagający napędu 4x4